Das Dameneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1936 war ein Tenniswettbewerb in Vancouver.

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 The Daily Colonist (auf https://archive.org), Ausgaben vom 2. bis 9. August 1936

Tennisturnier in Vancouver
Tennisturnier 1936